Gorgonzola face referire la:

 Gorgonzola- o localitate din Milano, Lombardia, Italia
 Brânză Gorgonzola- o varietate de brânză cu mucegai